

Селище міського типу:
 Курилівка — Дніпропетровська область, Петриківський район
Села:
 Курилівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Курилівка — Сумська область, Конотопський район
 Курилівка — Сумська область, Лебединський район
 Курилівка — Харківська область, Куп'янський район
 Курилівка — Хмельницька область, Волочиський район
 Курилівка — Черкаська область, Канівський район
 Курилівка — Чернігівська область, Коропський район
 Курилівка — Чернігівська область, Ніжинський район

Курилівка — село у Лежайському повіті Підкарпатського воєводства, гміна Курилувка